Джурджиць — село у складі громади Іванська Б'єловарсько-Білогорської жупанії Хорватії
 Джурджиць — село у складі міста Крижевці Копривницько-Крижевецької жупанії Хорватії